Ластрас может означать:

 Ластрас, Пабло —  испанский профессиональный шоссейный велогонщик
 Ластрас-дель-Посо — муниципалитет в Испании, в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Ластрас-де-Куэльяр — муниципалитет в Испании, в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Ластра